Granja ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Granja (Boticas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Boticas
 Granja (Mourão), Gemeinde im Concelho de Mourão
 Granja (Penedono), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penedono
 Granja (Trancoso)
 Granja do Tedo
 Granja do Ulmeiro
 Granja Nova

in Brasilien:
 Granja (Ceará)

Granja ist zudem der Nachname der folgenden Personen:

 Alfredo Granja, uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Granja do Torto, brasilianischer Präsidentenpalast
 La Granja